Bayan Nur (Forenklet kinesisk: 巴彦淖尔; traditionel kinesisk: 巴彥淖爾; pinyin: Bāyànnào'ěr; mongolsk: ; transkription: Bayannaγur) er et bypræfektur i den autonome region Indre Mongoliet i Folkerepublikken Kina. Det var et liga frem til 2003.

Bypræfekturet har et areal på 65,788 km², og en befolkning på 	1.820.000 mennesker, med et tæthed på 28 indb./km² (2007)

Det grænser til Mongoliet i nord, Alxa i vest, Ordos i syd og Baotou i øst. Den Gule Flod løber gennem området på en strækning af 345 kilometer.

Administrative enheder 
Bypræfekturet Bayan Nur har jurisdiktion over et distrikt (区 qū), 2 amter (县 xiàn) og 4 bannere (旗 Qí).

Eksterne kilder og henvisninger 
 Officiel webside 

Bypræfekturer i Indre Mongoliet